Medelby kan syfta på:

Medelby, Stockholm – historiska gårdar på Ladugårdslandet
Medelby, Houtskär – by i Houtskär
Medelby, Schleswig-Holstein – kommun i Tyskland